Herbert Louis Samuel  (1870-1963), político britânico 
 Herbert Walter Samuel (1901-1982), político alemão

Desambiguação